Jméno a příjmení Alfred Skene má více nositelů:

 Alfred Skene (1815) – rakousko-uherský politik, poslanec Říšské rady a Moravského zemského sněmu, starosta Brna, (1815–1887)
 Alfred Skene II. – rakousko-uherský politik, poslanec Říšské rady a Moravského zemského sněmu, (1849–1917)
 Alfred Skene III. – rakousko-uherský politik, poslanec Moravského zemského sněmu, (1874–1946)
 Alfred Fries-Skene – rakousko-uherský právník a správní úředník, (1870–1947)